Säveträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Säveträsket (Lycksele socken, Lappland, 716603-162969), sjö i Lycksele kommun,  (41,3 ha)
Säveträsket (Lycksele socken, Lappland, 717240-161951), sjö i Lycksele kommun,  (22,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn